Long As I Can See the Light is een hitsingle van Creedence Clearwater Revival uit 1970. Na één week in de tipparade kwam de single in week 35 binnen in de Top 40. Ook is het een jaarlijks terugkerende song in de Top 2000.

Hitnotering

Top 40

Radio 2 Top 2000 

Single uit 1970
Nummer van Creedence Clearwater Revival